Accordéon Mélancolique (Меланхолический Aккордеон) — голландский аккордеонный дуэт, состоящий из Черри де Бур (Cherie de Boer), родившейся в 10 июня 1950 года в Джакарте (Индонезия), и Жан-Пьер Гайрана (Jean-Pierre Guiran), родившегося в Флиссингине (Нидерланды) 27 января 1957 года.

История 
Дуэт был сформирован в 1984 году. В 1997 году они были приглашены выступить в церемонии, посвящённой 50 летию плана Маршалла, которая проходила в Роттердаме. Среди прочих дуэт сыграл для Билла и Хилари Клинтон, наследного принца Голландии- Виллема Александра и бывшего премьер-министра Нидерландов Вима Кока. В 1998 году был выпущен их первый диск L’Imparfait du Cœur, который шведский аккордеонный журнал Dragspels Nytt назвыл лучшим аккордеонным диском 1999 года. В результате этого, дуэт выступил в различных фестивалях в Исландии и Дании летом 2000 и 2003 годов. В общем, было выпущено 7 дисков. Из музыка также публикуется, как музыкальные произведения.

Стиль 
Дуэт играет более подлинные композиции. Французский мюзетт и шансон, Итальянская народная песня, Антильский вальс, Индонезия крончонг, Аргентинское танго, Еврейский и Греческий фолк-музыка, свинг, Цыганская музыка, классическая музыка, меренге и тех-мех  служат источником вдохновления для музыкантов. Центральной темой является роль тишины в музыке.

Дискография

Компакт-диск

Музыкальные Произведения

Композиции Жан-Пьер Гайрана (J.P. Guiran) 

Композиции Жан Пьер Гайрана характеризуются центральной ролью мелодии. Выразительность усиливается временной согласованностью различных ритмов и гармонией, которая получает роль второго голоса.

2015 
 Mermaid
 Quicksand
 Swan & Swan
 Aquarelle d’Amour
 Warm Bath
 Damselfly
 Meeting at the Lake
 Watering Place
 Ducklings
 the Heron and the Frog
 Water Cave
 Swell
 Swimming in the Winter
 Lullaby to the Sea
 Ebb and Flow

2012 
 Eléphants Blancs
 Swiss Affair
 Gratitude I
 Gratitude II
 Gratitude III
 Bailamos la Vida
 Sans Queue ni Tête
 The Singing Moon
 Seaside
 Cinquante
 Santiago
 Rose de Salon

2008 
 L’Arrivée des Invités
 Bougainville
 Clandestin
 The Dancing Tortoise
 Ma Chérie
 Padiki Dikitika
 Por el Camino Real (соавтор)
 Requiem pour une Rose
 Tonton Charles
 Tanah Tumpah Darah

2006 
 Appelboom
 L’Esprit du Sud
 L’Heure Bleue
 Juif Errant
 Kripi Kripi
 Le Lac Minor
 Le Nid Aimé
 Maria Clara
 Merel
 Mon Chéri
 Solitude Heureuse
 Te Lang Alleen
 Within Five Minutes!

2003 
 Cirque Mazurque

2002 
 Café Vert
 Helena
 Mango
 Parade des Poules
 Tres Corazones (соавтор)
 Une Valse Anglaise S.V.P.

1998 
 L’Imparfait du Cœur
 Passé composé

1997 
 Polytour

Использование музыки

Документальные фильмы 
 Broken Dreams. Suzanne van Leendert, van Osch Films, Нидерланды, 2015.
 Portret van een Tuin. Rosie Stapel, Нидерланды, 2014.
 Boi, Song of a Wanderer. Anne Marie Borsboom Filmproducties, Нидерланды, 2014.
 Appie Baantjer als Diender. Profiel. KRO, Нидерланды, 2008.
 Boren in de Zeebodem. Schooltv, Нидерланды, 2005.
 De Koperen Ploeg. Kristie Stevens, Нидерланды, 2005.
 Oud en der Dagen Zat. IKON, Нидерланды, 2003.
 Picasso and Braque Go to the Movies. Мартин Скорсезе. Соединённые Штаты Америки, 2008.
 Dag je dat wij niks leerde?. Ed van Herpt в Gwen Timmer. Stichting Filmgroep Parabel, Nederland, 1981.

Фильмы 
 Something Fishy. Кукольный анимация. Foolhardy Films, сценарий Trevor Hardy. Великобритании, 2012.
 De Laatste Dag (Последний День). Режиссёр Saskia Diesing (Саскиа Диесинг), сценарий- Helena van der Meulen (Хелена ван дер Меулен), Lemming Film, Нидерланды, 2008.
 İf God Wants (Если Бог Захочет). Diennet Productions, Соединённые Штаты Америки, 2009.

Театр 
 Because There Isn’t Any (Потому что Ничего нет). Johannes Wieland, в исполнении Джульярдская школа, Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки, 2008.
 Petites Histoires.com. Kader Atou. Compagnie Accrorap, Франция, 2008.  Исполнено, среди прочих, в Нидерландах, Франции, США и Китае.
 Resemblance (Сходство). Танцоры: Melanie Aceto (Мелани Ацето) и Claire Jacob-Zysman (Клер Якоб-Змсман). Melanie Aceto Contemporary Dance (Современный танец), Нью Йорк, США, 2006.
 EWES. Amaury Lebrun. В исполнении Compañía Nacional de Danza II, Мадрид, Испания, 2010.

Телесериалы 
 Man bijt Hond. NCRV, Нидерланды, Dolle Dries Sterke Zeemansverhalen (Сильные Истории Моряк) 2013 / 2014 в Dave & Annu 2009. 
 De Troon. Avro, Нидерланды, 2010.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Аккордеонисты Нидерландов
Кинокомпозиторы Нидерландов
Композиторы Нидерландов
Музыкальные коллективы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
1984 год в Нидерландах